Municipio de Essex puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Essex (condado de Kankakee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kankakee.
 Municipio de Essex (condado de Stark, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Stark.
 Municipio de Essex (condado de Clinton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clinton.